Четвертая холерная пандемия (также IV пандемия холеры, ) — очередное распространение холеры на большие расстояния от Индии. Предполагаемое место происхождения — дельта Ганга. Примечательна быстрым распространением болезни с помощью железных дорог и кораблей после открытия Суэцкого канала, который «обеспечил» курьерский быстрый провоз инфекции из Индии в Европу. Теперь холера проникала туда не за два-три года, а через несколько недель. Корабли, которые отплыли тогда из египетской Александрии, разнесли ее в порты Италии, Франции, Испании. Продолжалась в течение 1863—1875 годов.

Распространение пандемии 
На территорию Российской империи холера проникла в этот раз из Западной Европы. Тогда было замечено, что войска всегда позже жителей и в меньшей степени страдали от холеры. Если солдаты заболевали, то легче рядовых граждан болели холерой, и сравнительно меньше их умирало. Это неравенство следует приписать особенностям солдатской пищи, которая даже летом, с исчезновением запасов квашеной капусты и свёклы, имела всё-таки в основе кислый хлеб, квас и другие продукты, которые поддерживали в желудке преимущественно кислую реакцию пищевой смеси, которая губительно действует на холерные вибрионы.

Во время этой пандемии холера распространилась на Малороссию в августе 1865 года из Константинополя, сначала в Одессу, а с 1866 года — почти до всех общин Малороссии. В 1869—1870 годы заболевания холерой в Европе прекратилось, за исключением Российской империи. Наибольший её пик в Малороссии был в 1870 году, когда заболело 633 318 человек, а умерло 238 027, однако это не означает, что опубликованы действительно точные числа. Было много неучтённых больных и умерших среди бедняков. В Киеве, например, летом 1871 года за день умирало до 140 человек. В 1872 году за две недели умер 1151 житель города. Розыск, организованный военным губернатором, показал, что много горожан в пригородах или тайно сбрасывали трупы в Днепр, или прятали их в уединённых местах. Это происходило потому, что лечение было платным. Не во всех городах была бесплатная земская медицина. В том же Киеве, в частности, доступной для простого люда была одна лишь Кирилловская больница, да и то день пребывания в ней стоил 7 рублей 20 копеек, в то время, как ежедневная зарплата квалифицированного рабочего не превышала 2 рубля 50 копеек. Оставались немногочисленные заведения для паломников при монастырях и срочно переделанные под «складирование» холерных больных ночлежки для бедных, куда приносили десятки жителей города просто умирать.

Литература 
 Hayes, J. N. (2005). Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. гг. 214—219. 
 Інфекційні хвороби (підручник) (за ред. О. А. Голубовської). — Київ: ВСВ «Медицина» (2 видання, доповнене і перероблене). — 2018. — 688 С. + 12 с. кольор. вкл. (О. А. Голубовська, М. А. Андрейчин, А. В. Шкурба та ін.) ISBN 978-617-505-675-2 / С. 45
 Возианова Ж.  И.   Инфекционные и паразитарные болезни: В 3 т.  — К.:"Здоровье",2008.  — Т. 1; 2-е изд., перераб. и доп — 884 с. ISBN 978-966-463-012-9. / С. 531
 Зюков А. М. (при участии Падалки Бы. Я.) Острые инфекционные болезни и гельминтозы человека. Государственное медицинское издательство УССР, К. 1947.  — 392 с. /С. 91
 Byrne, Joseph Patrick (2008). Encyclopedia of Pestilence, Pandemics, and Plagues: A-M. ABC-CLIO. p. 101. ISBN 978-0-313-34102-1.

Эпидемии холеры
Пандемии XIX века